Корчмино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области. Входит в состав Приволжского сельского поселения.

География 
Деревня Корчмино расположена на правом берегу реки Сутка, в 15 км (по дорогам) к юго-западу от районного центра, города Мышкина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Мышкинского района